Cvetkov je priimek več oseb:
 Aleksander Semjonovič Cvetkov, sovjetski general
 Rok Cvetkov, slovenski kaskader

Ruski priimki